Bêba ist:

 der Oberlauf des osttimoresischen Flusses Nunura
 Bêba (Bayi) (百巴镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Bayi der Stadt Nyingchi im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China

Siehe auch:
 Beba (Begriffsklärung)